Літронакс (лат. Lythronax argestes, від грец. Λύθρον — "кров" і ἄναξ — "повелитель") — хижак, який належить до Тиранозаврових, знайдений на території штату Юта в 2013 році. Єдиний зразок був виявлений в породах формації Вахвеп, його вік оцінений в 81 млн р. т., таким чином він є найстарішим представником родини.

Відкриття 

У 2009 році Скот Річардсон з Бюро управління земельними ресурсами США  разом зі своїм колегою шукав скам'янілості у формації Вахвеп, на півдні Юти, там вони натрапили на ногу та носову кістку теропода поблизу Ніппл Батта. Річардсон зв'язався з командою палеонтологів Університету Юти, які спочатку скептично віднеслись до знахідки, адже скам'янілості тероподів раніше не були виявлені в цьому районі. Їм надіслали фотографію носової кістки, за якою вони визначили, що вона належить Тиранозавровому, який, ймовірно, був новим видом, оскільки походив із епохи, в якій представників цієї групи не було відомо. В результаті рештки були ретельно розкопані протягом року. До офіційного опису динозавра називали "Ніппл Батт Тиранозавр" і "Тиранозаврид з Вахвеп".

Зразок під маркуванням UMNH VP 20200 був зроблений голотипом нового роду - Lythronax argestes палеонтологом Марком Левеном і його колегами в 2013 році. Родова назва походить від грецьких слів Літрон (Λύθρον), що означає "Кров" і Анакс (ἄναξ), що означає "Повелитель", назва виду Аргестес (ἀργεστής) - це грецька назва, використана поетом Гомером для вітру з південного заходу, посилаючись на те, де в Північній Америці було знайдено зразок. Таким чином повна наукова назва перекладається як "Кривавий повелитель (або "Кривавий Цар") з південного заходу".

У статті під назвою "Lythronax" також описали Тератофонея, іншого представника родини, знайденого і описаного в 2011, також на території Юти, але в формації Кайпаровіц. Ці два найдревніші представники Тиранозаврових допомагають більше взнати про еволюцію останніх.

Опис 

Літронакс був тероподом, який міг досягати 7 - 8 метрів в довжину і 2 - 2,5 тон в масі. Таким чином він є середньорозмірним тереподом, хоча для такої довжини він є доволі масивним.

Череп 
Зуби досягали могли досягати 13 см в довжину, вони були товстими і міцними, тому, дуже схожими на "зуби - банани" Тиранозавра.

Задня частина черепа була надзвичайно широкою, з орбітами, направленими вперед, також як у Тиранозавра, що дає бінокулярний зір і велику силу укусу. Сам по собі череп у Літронакса був коротким, "бульдогоподібним", такий тип черепа чомусь характерний для Тиранозаврових, які жили в південних регіонах, це контрастує на фоні витягнутих черепів Горгозавра чи Аліорама.

Посткраніальний скелет 

Хоча нам не відомо повний скелет Літронакса, відомо таз, стегна, гомілки і трохи ребер. Як і у всіх Тиранозаврових, гомілки були довшими за стегна, це вказує на спосіб

життя бігуна, який був притаманний родині. Лобок на тазові був глибоким, найбільше схожим на такий у Тарбозавра і Тиранозавра, проте доволі відрізнявся від таких у Тератофонея, Альбертозавра чи Дасплетозавра.

Класифікація 
Як вже зрозуміло, Літронакс належить до інфраряду Целурозаврів, надродини Тиранозавроїдів, родини Тиранозаврових і підродини Тиранозаврин, і є найстаршим представником останніх двох.

Через сильну подібність до Тиранозавра, його раніше класифікували, як сестринський таксон групи, яку утворює Тарбозавр, Чжучентиран і Тиранозавр. Пізніше виявилось, що Літронакс є більш базальним Тиранозавровим, який разом з найближчим до нього Тератофонеєм і менш близьким Динамотеррором паралельно відділився від більш похідних Тиранозаврин. В такому випадку риси подібні до Тарбозавра і Тиранозавра, такі як широкий череп чи глибокий лобок є результатом конвергентної еволюції.

Палеоекологія 

Північна Америка часів Кампану була розділена на східну Аппалачію і західну Ларамідію, Літронакс жив на території південної та середньої Ларамідії. Фауна формації Вахвеп була населена різними Гадрозаврами, по типу Аделолофа, Брахілофозавра і різними Цератопсами, зокрема: Махайроцератопс і Діаблоцератопс, в формації також були знайдені безіменні Анкілозаври і Пахіцефалозаври. Основною здобиччю, як і для всіх Тиранозаврових напевне були Цератопси, які складали велику частку фауни Північної Америки кінця крейдового періоду, проте в формації Вахвеп Гадрозаврів знайдено більше ніж Цератопсів.

Напевне Літронакс був вершиною харчового ланцюга свого регіону, оскільки других великих хижаків в даному проміжку часу не було знайдено, що притаманно більшості Тиранозаврових, виключенням є Горгозавр і Дасплетозавр, які співіснували разом.

Посилання